«Bart to the Future» () — семнадцатый эпизод одиннадцатого сезона мультсериала «Симпсоны».

Сюжет 
Семья Симпсонов решила съездить к озеру искупаться. Но там был огромный наплыв комаров и им пришлось отменить свою поездку. По пути домой Гомер остановился около казино и выпросил у Мардж разрешение на его посещение. Отец берёт с собой Барта и они идут в казино. Барта не пускают как несовершеннолетнего. Мальчик обижается и обдумывает план, как попасть в казино. Барт подслушивает разговор чревовещателя с охраной отеля и решает пройти в казино вместе с ним в качестве куклы. Мальчик выкидывает куклу и залезает в бардачок, в котором чревовещатель носит реквизит (куклу). Попав в казино, Барт пытается спрятаться от охраны, чтобы спокойно разгуливать по казино. Но его тут хватают и тащат к хозяину заведения. Тот допытывается правды от мальчика, который честно отвечает, что не хотел играть, а всего лишь хотел выпить виски. Потом индеец (хозяин казино) показывает будущее Барту через костёр, горящий в кабинете.

В этом будущем Барт — бедный музыкант, живущий с Ральфом. Они играют в одном из баров Спрингфилда по заказу, но их песня никому не нравится. (Кстати, хозяин хотел расплатиться с группой попкорном.) Группа лишается жилья и Ральф уходит от бывшего соседа. Барт обращается за помощью к сестре Лизе, которая стала президентом США. У неё проблемы: президент Трамп оставил после себя большую дыру в бюджете страны. Сестра поселяет у себя брата, но он ей только мешает. Лиза решает от него избавиться, использовав его тщеславие. Он отправляется в какое-то захолустье писать доклад о крутости. Об обмане ему сообщает фантом бармена. И Барт спешит на помощь Лизе, которая проводит собеседование о долгах США другим странам с их президентами. Брат разруливает ситуацию и все уходят довольные и обманутые, но без денег. Тем временем, в этом же видении, Гомер ищет клад бывшего президента Линкольна, но находит сундук с листком, рассказывающим о кладе души.

Индеец перестал показывать будущее и дал Барту просроченный талон. Когда тот начал возмущаться, индеец живо исчез. Лиза забирает Барта и рассказывает ему о том, что мать уже успела проиграть 20 000 долларов, а отец вновь напился.

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода — отсылка к трилогии «Назад в будущее» ().

Президентство Дональда Трампа 

В этой серии одним упоминанием было предсказано президентство Трампа (см. выше). Шутка создана потому, что с президентских выборов 1988 года он рассматривался как потенциальный кандидат на пост почти на каждых выборах, а на выборах 2000 года участвовал в праймериз от партии реформ, но вышел из предвыборной гонки за месяц до выхода «Bart to the Future». По заявлению в марте 2016 сценариста Дэна Грини, для президента Лизы нужно было придумать наибольшую проблему и финансовый крах его президентства казался логичным, согласуясь с видением сходящей с ума Америки будущего. После начала реальной предвыборной кампании Трампа в 2015 году о серии вспоминали многие СМИ, используя её в том числе для новых шуток. Однако при этом иногда возникала путаница: зачастую журналисты использовали кадры из шуточного видеоролика «Trumptastic Voyage», выпущенного в июле 2015 года одним из режиссёров «Симпсонов» Дэвидом Сильверманом по поводу его кампании.

Примечания 

Серии «Симпсонов»